Ла-Риба-де-Эскалоте ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 23,44 км². Население 19 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web de La Riba de Escalote y otros pueblos

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории